Казинец, Исай Павлович (Пинхусович) (1910—1942) — подпольщик, Герой Советского Союза.
 Казинец, Лев Семенович (1917—1979) — экономист.
 Казинец, Леонид Александрович (род. 1966) — российский предприниматель, девелопер.

См. также 
 Козинец